Szákszend megállóhely egy megszűnt Komárom-Esztergom vármegyei vasútállomás, Szákszend településen, melyet a MÁV üzemeltetett.

Vasútvonalak
Az állomást az alábbi vasútvonalak érintették:

Kapcsolódó állomások
A vasútállomáshoz az alábbi állomások vannak a legközelebb:

Kapcsolódó szócikkek 
 Magyarország vasútállomásainak listája

További információk

Források

Komárom-Esztergom megye megszűnt vasútállomásai
2007-ben bezárt vasútállomások